El nombre César Vallejo puede referirse a:

 César Vallejo, escritor peruano.
 César Vallejo, futbolista ecuatoriano.
 César Vallejos, futbolista argentino.

Lugares 

 Universidad César Vallejo, universidad privada del Perú.
 Avenida César Vallejo, avenidas de dos ciudades del Perú.
 Avenida César Vallejo, avenida de la ciudad de Lima.
 Avenida César Vallejo, avenida de la ciudad de Trujillo.

Deportes 
 Club Deportivo Universidad César Vallejo, club de fútbol del Perú.